Ива́н Алексе́евич Зворы́кин () — русский почвовед, агроном и лесовод; доктор наук (1930).

Двоюродный брат изобретателя В. К. Зворыкина, племянник инженера К. А. Зворыкина (1861—1928) и метеоролога Н. А. Зворыкина (1854—1884).

Биография 
Родился 3 октября 1892 года в Муроме в купеческой семье.

В 1911 году окончил Муромское реальное училище, а в 1918 году — сельскохозяйственное отделение Московского сельскохозяйственного института (МСХИ), получив звание учёного агронома 1-го разряда, после чего начал работу в Саратове.

В 1920 году вместе с семьёй был эвакуирован в Константинополь. Состоял членом Русской академической группы. Позднее переехал в Брно. Был сотрудником Моравской почвенной станции. В 1930 году присвоено научное звание доктора наук.

После 1935 года жил и работал в Афинах, был одним из руководителей Института химии и земледелия, преподавал в русской гимназии. Состоял действительным членом Союза русских эмигрантов.

Скончался 3 октября 1959 года в Афинах. Похоронен на кладбище имени королевы эллинов Ольги Константиновны в Пирее.

Библиография 
 Příspêvek ke studiu degradace humusokarbonátových půd v oblasti Moravského Krasu. Brno, 1930
 Přirodní podmínky státních lesů a polonin na Podkarpatské Rusi. Pr., 1935 (с А. Златником)
 [Edaphologikos chartēs tēs Euboias]. Drapetsōna-Peiraieus, 1939.
 Edaphologikos chartēs tēs Kritis. [Athens?, 193-?]
 Edaphologikē melee̥e peri tōn edaphōn tēs Thessalikēs pediados. Drapetsōna-Peiraieus, [1960] (with D. Katakouzēnos).

Семья 

 Отец — Алексей Алексеевич Зворыкин (1852, Муром — 1920, Муром), купец первой гильдии, увлекался скакунами, регулярно присутствовал на московском ипподроме. Братья отца: Константин (1861—1928) и Николай (1854—1884).
 Мать — Елизавета Ивановна Зворыкина (в девичестве Швабрина; 1870, село Баланово, Николаевский уезд — ?, Муром)
 Первая жена — Ольга Игоревна Лебедева, пианистка;
 Вторая жена — Александра Тимофеевна (1897, Муром — 7 июля 1957, Афины).

Примечания

Литература 
 Российские почвоведы-эмигранты // Вестник Российской академии наук. 1997. Т. 67. № 6

Выпускники МСХИ
Русские эмигранты первой волны в Турции
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Русские эмигранты первой волны в Греции
Похороненные на Русском кладбище в Пирее